é um termo de significado amplo que possui as seguintes acepções, ainda que elas sejam bastante relacionadas umas com as outras.

 Perspectiva  — campo de estudo da geometria e, em especial, da geometria projetiva

Tipos da perspectiva 
 Perspectiva cavaleira ou militar — tipo de projeção cilíndrica obliqua, na qual o objeto tem uma face paralela ao quadro
 Perspectiva com um ponto de fuga — método de perspectiva exata surgido no Renascimento
 Perspectiva com dois pontos de fuga — processo de perspectiva exata desenvolvido por Brook Taylor em 1715, que abarca os processos: das dominantes, das fugantes, dos arquitetos entre outros
 A Perspectiva com três pontos de fuga — processo de projeção central, em que o ponto de fuga vertical está situado fora da linha do horizonte
 Perspectiva curvilínea — processo utilizado desde o renascimento, uma das suas modalidades é a perspectiva esférica
 Perspectiva dimétrica - tipo de projeção cilíndrica oblíqua, na qual dois de seus eixos projetam-se em ângulos iguais no quadro.
 Perspectiva explodida — é um diagrama, imagem ou desenho técnico que mostra uma relação ou sequência de montagem de diversas peças de um conjunto
 Perspectiva (gráfica) — campo de estudo da geometria e, em especial, da geometria projetiva. São métodos que buscam representar os objetos em seus tamanhos e posições "corretas", tal qual a visão humana os compreende, a partir de um observador. Divide-se em várias categorias como cônica, isométrica, cavaleira, militar, entre outras, e foi desenvolvida pelos artistas a partir da transição para o Renascimento, na sua forma estrita de entendimento
 Perspectiva hierárquica — usada desde a antiguidade, alterava o dimensionamento das figuras de acordo com a hierarquia dos personagens
 Perspectiva holográfica — sistema contemporâneo que extrapola os limites do quadro de projeção e
permite que os entes holográficos sejam circundados por quem os observa
 Perspectiva isométrica -  tipo de projeção cilíndrica oblíqua, na qual as linhas do tri-eixo x, y e z projetam-se a 30º (ou -30º), mantendo a proporção das medidas originais do modelo 
 Perspectiva quadridimensional — processo contemporâneo de perspectiva que se utiliza de um observador móvel e se dá em superfícies planas, curvilíneas ou de realidade aumentada
Perspectiva trimétrica - tipo de projeção cilíndrica oblíqua, na qual três ângulos do triedro de referência projetam-se em ângulos desiguais no quadro

Outras 
 Editora Perspectiva  — editora brasileira fundada em 1965
 Perspectiva atmosférica  — também chamada perspectiva aérea ou perspectiva tonal — trata-se de uma técnica de pintura na qual a atmosfera filtra as tonalidades dos objetos mais distantes, diminuindo a saturação e a intensidade dos matizes
 Perspectiva (cognitiva) — na teoria cognitiva, a escolha de um contexto ou referência de onde se parte o senso, a categorização, a medição ou a codificação de uma experiência, tipicamente pela comparação com outra. Pode-se posteriormente reconhecer diversos significados de diferença sutil, como o ponto de vista, o Weltanschauung, o paradigma
 Perspectiva Pictorum et Architectorum — tratado de perspectiva direcionado para pintores e arquitetos, escrito por Andrea Pozzo e publicado em dois volumes em 1693 e 1700
 Perspectiva (revista)  — suplemento mensal do jornal Público, de Lisboa

Desambiguação